Иштван Тот (; ) — венгерский борец греко-римского стиля, призёр Олимпийских игр, двукратный чемпион мира, неоднократный призёр чемпионатов Европы, девятикратный (1973, 1974, 1976, 1977, 1978, 1980, 1981, 1982, 1984) чемпион Венгрии.

Биография 
Начал заниматься борьбой в подростковом возрасте. В 1973 году завоевал первый титул чемпиона страны, однако в сборную попал лишь в 1975 году (был вынужден уступать место Ласло Реци), а впервые выступил на международной арене в 1976 году, но остался на чемпионате Европы лишь девятым.

В 1979 году завоевал титул чемпиона мира. В том же году остался вторым на Гран-при Германии.

На Летних Олимпийских играх 1980 года в Москве боролся в полулёгком весе (до 62 килограммов). Регламент турнира оставался прежним, с начислением штрафных баллов; за чистую победу штрафные баллы не начислялись, за победу с явным преимуществом начислялось 0,5 штрафных балла, за победу по очкам 1 балл, за поражение с явным преимуществом соперника 3,5 балла и за чистое поражение 4 балла. Как и прежде, борец, набравший 6 штрафных баллов, из турнира выбывал. Титул оспаривали 11 борцов.

Иштван Тот к финальной встрече подошёл имея всего один штрафной балл, во всех остальных встречах будучи на голову выше соперников. Но в финальной встрече со Стелиосом Мигиакисом был дисквалифицирован за пассивность.

Так вот, о поединке. Как ни старались борцы, ничего у них не получалось. Когда ни один из соперников не проводит приемов, кажется, что схватка неинтересна. Так-то оно так, но необходимо понимать и внутреннее её содержание. Спортсмен должен до конца выдержать невероятную физическую и психическую нагрузку. Судьи дали обоим по два предупреждения, нервы на пределе. А если третье? Прощай, медаль. В самый решительный момент нужно найти какие-то дополнительные силы, чтобы усилить давление, резче идти на сближение. Стилианос нашёл такие резервы. Незадолго до конца поединка судьи признали, что Тот заметно устал и не столь активен, как Мигиакис.

В 1981 году подтвердил свой статус сильнейшего в мире, на чемпионате Европы был только пятым. В 1982 году на чемпионате мира был пятым, а на чемпионате Европы был бронзовым призёром.  На розыгрыше Кубка мира 1982 года выступал в полулёгком и лёгком весах, занял пятое и седьмое места соответственно. В 1984 году остался седьмым на чемпионате Европы.

По окончании карьеры стал спортивным судьёй и функционером федерации борьбы Венгрии. Женат, у него пять детей

Примечания

Ссылки 
 
 

Борцы Венгрии
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1980 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1980 года
Борцы полулёгкого веса
Чемпионы мира по греко-римской борьбе